Мулянка — топоним в России и Казахстане:

Реки 
 Мулянка или Верхняя Мулянка — река в городе Перми и Пермском крае;
 Нижняя Мулянка — река в Пермском крае, приток Камы;
 Мулянка — река в городе Среднеуральск Свердловской области;

Населённые пункты 
 Мулянка — посёлок в Пермском крае;
 Мулянка — станция Свердловской железной дороги;
 Мулянка — упразднённое село в Северо-Казахстанской области.